Les Cochevis sont des petits oiseaux de la même famille que les alouettes (Alaudidae). Il en existe huit espèces, réparties en deux genres.

Selon  :
genre Galerida :
 Cochevis huppé - Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
 Cochevis de Sykes - Galerida deva (Sykes, 1832)
 Galerida macrorhyncha Tristram, 1859
 Cochevis à gros bec - Galerida magnirostris (Stephens, 1826) 
 Cochevis de Malabar - Galerida malabarica (Scopoli, 1786)
 Cochevis modeste - Galerida modesta Heuglin, 1864
 Cochevis de Thékla - Galerida theklae A. E. Brehm, 1857
genre Pseudalaemon :
 Cochevis à queue courte - Pseudalaemon fremantlii (Lort Phillips, 1897), actuellement Spizocorys fremantlii (Lort Phillips, 1897)

Références

Liens externes 

Nom d'oiseau ambigu